Patrullero puede referirse a:
 Buque patrullero.
 Patrullero de la Policía Nacional de Colombia, rango de dicha policía.
 Vehículo policial.
 Integrante de una patrulla.